Les Kryoprorodontidae sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Cyrtophoria et de l’ordre des Chlamydodontida.

Étymologie 
Le nom de la famille vient de l'ancien genre type Kryoprorodon, composé de kryo- (du grec ancien , gel), et -prorodon, par allusion au genre Prorodon Ehr. 1834 (famille des Prorodontidae), littéralement « Prorodon des glaces », en référence à l'habitat de ces organismes dans les mers polaires.

Description 
En 1912 Minchin décrit ainsi l’espèce Gymnozoum viviparum : {{citation bloc|La surface du corps ne porte pas de cils, qui semblent manquer tout à fait dans cette forme ; l'ouverture de la bouche est à une extrémité du corps ovoïde, et contient une trompe extrudable, utilisée pour la capture de proies ; le micronoyau est contenu dans le macronoyau ; la reproduction se fait soit par scission transversale, soit par bourgeonnement interne, produisant des embryons<ref group="note">D'où l'épithète spécifique  « viviparum »</ref> qui peuvent produire à leur tour d'autres embryons de la même manière avant d'être évacués du corps parent, dont ils se libèrent par déhiscence.}}

 Distribution 
Le genre Gymnozoum a été découvert en zone arctique, dans les environs de la Nouvelle-Zemble qui fait partie de l'archipel russe des mers de Barents et de Kara.

 Liste des genres 
Selon  :
 Gymnozoum Meunier, 1910  synonymes : Kryoprorodon Alekperov & Mamajeva, 1992, Spiroprorodon Fenchel & Lee 1972
 Espèce type : Gymnozoum viviparum Meunier, 1910

 Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Kryoprorodontidae Alekperov & Mamajeva, 1992 .

 Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

 Notes et références 
 Notes 

 Références 

 Bibliographie 
  Fenchel T. & Lee C.C. (1972). Studies on ciliates associated with sea ice from Antarctica. I. The nature of the fauna. Arch. Protistenk. 114: 231-236.
  Torbjørn Dale. Studies on the planktonic ciliate (protozoa, ciliophora) genus Gymnozoum (Meunier, 1910), with description of a new species G. smalli n. sp. from the southern coast of Norway and supplemental description of G. intermedium'' from the Barents Sea : lire résumé en ligne.

Ciliophora  
Cyrtophoria 
Famille de ciliés (nom scientifique)
Parasite (nom scientifique)